Hudtwalcker ist der Familienname einer alten hamburgischen Kaufmannsfamilie. Ihr entstammen:
 Christian Martin Hudtwalcker (1761–1835), evangelisch-lutherischer Geistlicher, zuletzt Propst in Itzehoe
 Elisabeth Hudtwalcker (1752–1804), deutsche Künstlerin
 Heinrich Hudtwalcker (1829–1896), deutscher Kaufmann, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Johann Michael Hudtwalcker (1747–1818), Kaufmann und Anhänger der Aufklärung
 Martin Hieronymus Hudtwalcker (1787–1865) Hamburger Senator und Verfechter der Erweckungsbewegung
 Nicolaus Hudtwalcker (1794–1863), Kunstsammler und Mäzen, Mitgründer des Kunstvereins in Hamburg
 Olaf Hudtwalcker (1915–1984), Galerist und Jazzpublizist.

Siehe auch:

 U-Bahnhof Hudtwalckerstraße